A Ultramaratona Brasil 135 conhecida internacionalmente como Brazil 135 Ultramarathon, é considerada a prova de corrida a pé mais difícil do Brasil e uma das mais dificeis do Mundo, com uma distância de 135 Milhas (217 Kms) e com um tempo limite 60 horas. A prova é toda realizada na Serra da Mantiqueira entre os estados de Minas Gerais e São Paulo.

A Ultramaratona Brasil 135 foi criada pelo Ultramaratonista Mário Lacerda, para participar da Copa do Mundo de Ultramaratonas Extremas Bad135, juntamente com outras duas ultramaratonas, a Badwater Ultramarathon, no deserto do Vale da Morte, California, USA; pela [Arrowhead], no estado de Minesota, USA.

Ligações Externas 
Site Oficial da Ultramaratona Brasil 135

Brasil 135